Mala Milešina je naselje u općini Muć, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi južno od Velike Milešine i sjeverno od Donjeg Ogorja.

Stanovništvo 
Naselja pod imenom Mala Milešina i Velika Milešina iskazuju se od 1910. Do 1900. iskazivano je naselje pod imenom Milešine. Za to bivše naselje podaci su sadržani u naselju Velika Milešina.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Muća